

Toponyme 
Mondovi est un nom de lieu notamment porté par :
Mondovi, commune italienne de la  province de Coni ;
Mondovi, ville américaine du Wisconsin.

Anciennement :
 Mondovi (Algérie) : Dréan, commune algérienne, s'appelait Mondovi pendant la période de l'Algérie française.

Voir aussi 
 La bataille de Mondovi, opération militaire durant la première première campagne d’Italie de Napoléon Bonaparte.